Il doppio del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e David Macpherson che hanno battuto in finale Julian Knowle e Michael Kohlmann 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  David Macpherson (Campioni)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (finale)

 Enzo Artoni /  Daniel Melo (semifinali)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 2001